Первый дивизион Мальты 1974/1975 () — 60-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1974/1975
Мальта
Мальта
1974 год на Мальте
1975 год на Мальте